Гор Оганесян:
 Оганесян, Гор Варданович (род. 1994) — украинский спортсмен, борец вольного стиля.
 Оганесян, Гор Самвелович (род. 1992) — российский и армянский футболист.